Apsines el jove (en llatí Apsines, en grec antic ), fill d'Onàssim i net d'Apsines, fou un sofista atenenc del .

No és improbable que ell o el seu avi fos un dels comentaristes de Demòstenes que menciona Ulpià. Va encapçalar un grup que es va oposar a l'escola filosòfica dirigida pel retòric Julià de Cesarea, i la rivalitat va pujar fins al punt que es van produir disturbis civils a Atenes, obligant a la intervenció del procònsol romà, segons explica Eunapi, a la seva obra Βίοι φιλοσόφων καὶ σοφιστῶν (Vida de filòsofs i sofistes).

Referències 

Polítics de l'antiga Atenes
Sofistes
Filòsofs de la Grècia romana
Filòsofs atenencs de l'antiguitat
Escriptors atenencs de l'antiguitat
Polítics romans